O Zoo le mio est un jeu de société créé par Corné van Moorsel en 2002 et édité par Zoch, Gigamic et Rio Grande Games.

Jeu de société